Příjmení Sysel nosí více významných osobností:

 Dana Syslová (* 1945) – česká herečka a moderátorka
 František Sysel (1927–2013) – český pedagog a restaurátor
 Jana Syslová (* 1974) – česká politička hnutí STAN a ekonomka, starostka obce Hrobčice na Teplicku
 Vladislav Sysel (1922–2019) – český římskokatolický kněz